Himilcon est un anthroponyme carthaginois (en punique : Chimilkât ou Achimilkât ; en latin : Himilco) notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Himilcon (V siècle av. J.-C.), navigateur et explorateur carthaginois ;
 Himilcon (V siècle av. J.-C.), roi de Carthage de la dynastie magonide ;
 Himilcon (vers 400 av. J.-C.), général carthaginois et roi de Carthage de la dynastie magonide ;
 Himilcon (III siècle av. J.-C.), général carthaginois, actif lors de la première guerre punique ;
 Himilcon (II siècle av. J.-C.), militaire carthaginois, actif lors de la troisième guerre punique.

Notes et références